«Рабийе Курназ против Джорджа Буша» () — художественный фильм немецкого режиссёра Андреаса Дрезена совместного производства Германии и Франции. Главные роли в нём сыграли Мельтем Каптан и Александр Шеер. Премьера картины состоялась в феврале 2022 года на 72-м Берлинском международном кинофестивале. Мельтем Каптан и автор сценария Лайла Штилер получили за свои работы «Серебряного медведя».

Сюжет 
Главная героиня фильма — живущая в Германии турчанка, сын которой без какой-либо вины оказывается узником Гуантанамо. Благодаря помощи адвоката Рабийе Куназ удаётся добиться освобождения сына.

В ролях 
 Мельтем Каптан — Рабийе Курназ
 Александр Шеер
 Чарли Хюбнер

Премьера и восприятие 
Премьерный показ картины состоялся в феврале 2022 года на 72-м Берлинском международном кинофестивале. Российский рецензент Тамара Ходова охарактеризовала фильм как «крепкую политическую драму, вдохновленную классическими процессуальными фильмами, которые были популярны в Америке в 80-90-х, и приправленную турецко-немецким колоритом и комедией».

Примечания 

Фильмы Германии 2022 года
Фильмы Франции 2022 года
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Франции